Astralwerks — нью-йоркский звукозаписывающий инди-лейбл, принадлежащий корпорации Virgin Records/EMI. Первоначально лейбл специализировался на музыке в стиле эмбиент, но со временем стал выпускать не только электронную, но и музыку в других стилях.

Артисты 

 22-20s
 777
 Adam F
 Air
 Alpinestars
 Air Traffic
 Ambulette
 Amorphous Androgynous
 Craig Armstrong
 Athlete
 Audio Bullys
 The B-52's
 Basement Jaxx
 Bat for Lashes
 The Bees
 Bentley Rhythm Ace
 The Beta Band
 Blue Six
 Boymerang
 Cassius
 The Chemical Brothers
 Clinton
 BJ Cole
 The Concretes
 Graham Coxon
 The Daedalus Project
 Day One
 Diamond Rings
 Digitalism
 Dom
 Brian Eno
 Doves
 Empire of the Sun
 Fatboy Slim
 Bryan Ferry
 Fierce Ruling Diva
 Fluke
 Freaky Chakra
 Sia Furler
 Future Sound of London
 Gabin
 The Golden Republic
 David Guetta
 Steve Hackett
 Джемма Хейз
 H Foundation
 Halsey
 Hot Chip
 The Irresistible Force
 Iggy Pop
 The Japanese Popstars
 Joi
 King Biscuit Time
 Kings of Convenience
 The Kooks
 k-os
 Kraftwerk
 Kylie Minogue
 Late of the Pier
 Sondre Lerche
 The Little Ones
 Laura Marling
 Lemaitre
 Miguel Migs
 Miss Kittin
 Mike Paradinas
 Ben Neill
 Nervo
 Neu!
 Beth Orton
 Erlend Øye
 Pet Shop Boys
 Phoenix
 Photek
 Placebo
 Plastilina Mosh
 Playgroup
 Primal Scream
 Radio 4
 Revolver
 Röyksopp
 Les Rythmes Digitales
 Seefeel
 Simian
 Skylab
 The Sleepy Jackson
 Small Sins
 Soul Oddity
 Yoko Ono
 Spacetime Continuum
 Sparklehorse
 Sunna
 System 7
 Techno Animal
 Sébastien Tellier
 Todd Terry
 Tracey Thorn
 T-Love
 Tranquility Bass
 Turin Brakes
 Überzone
 VHS or Beta
 Luke Vibert
 Wagon Christ
 West Indian Girl
 Robbie Williams

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Лейблы звукозаписи США
Лейблы альтернативного рока
Инди-лейблы
Лейблы звукозаписи, основанные в 1993 году
Лейблы электронной музыки